Недим Каледжи (; 1 января 1900, Стамбул, Османская империя — 22 июля 1981) — турецкий футболист, игравший на позиции вратаря.

Клубная карьера 
В первой половине 1920-х годов Недим Каледжи защищал ворота стамбульской команды «Алтынорду Имданюрду». В 1926 году он стал игроком «Фенербахче», с которым продолжил свои выступления в Стамбульской футбольной лиге.

Карьера в сборной 
26 октября 1923 года Недим Каледжи дебютировал за сборную Турции в домашнем товарищеском матче против сборной Румынии. Неджим защищал ворота национальной сборной на Олимпийских играх 1924 года, в футбольном турнире которых турки проиграли в первом же раунде сборной Чехословакии со счётом 2:5.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 5 матчей / 13 пропущенных гола; eu-football.info.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на mackolik.com
 Профиль игрока на tff.org

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Игроки ФК «Алтынорду Имданюрду»
Игроки ФК «Фенербахче»